Mörel kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Mörel, Schweiz, ort, Valais,

Tyskland 

 Mörel, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,